Харк:
 Харк — иранский остров в Персидском заливе.
 Харк — город в Иране.
 Харк — бахш, в составе шахрестана Бушир, в одноимённом остане.
 Харк — девятый гавар области Туруберан Великой Армении.
 Харк — рыцарская мыза в Эстонии.